QMS peut désigner :

 l'entreprise Quick Médical Service ;
 le groupe Quicksilver Messenger Service.
 l'abréviation anglaise Quality management system.